Vibi Serè (en llatí Vibius Serenus) va ser un governador romà del segle I. Formava part de la gens Víbia, una gens romana d'origen plebeu.

Era governador de la Hispània Ulterior i va ser condemnat per Vis publicus (abús de poder) l'any 23 i exiliat (deportatus) a l'illa d'Amorgos prop de Naxos. Es creu que l'autèntica raó de la seva condemna va ser la seva oposició a Eli Sejà, perquè Dió Cassi menciona els fets però no el nom de Serè.

L'any 24 va ser portat a Roma en ser acusat pel seu propi fill davant el senat de conspiració contra Tiberi. El seu fill va ser un dels més infames i odiats delators del regnat de l'emperador Tiberi.

Referències 

Governadors romans de la Hispània Ulterior
Acusats romans
Sere, Vibi